

Села 
 Трудолюбівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Кетрисанівська сільська громада (в минулому — Бобринецький район)
 Трудолюбівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Компаніївська селищна громада (в минулому — Компаніївський район)